Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1900 probíhala v areálu Société de l’Île de Puteaux. Soutěž se konala v období od 6. do 11. července 1900 na otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ni šest tenistek, z toho po dvou z Velké Británie a Francie, a po jedné ze Spojených států a z Čech. Hrálo se na dvě vítězné sady.

Soutěž představovala premiéru ženského tenisu na olympijských hrách.

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se stala britská tenistka Charlotte Cooperová, která ve finále zdolala Francouzku Hélènu Prévostovou poměrem 6–1 a 6–4.

Bronzové medaile obdržely obě poražené semifinalistky Marion Jonesová ze Spojených států a Hedwig Rosenbaumová. Ta jako zemi původu uvedla do zápisu Prahu a her se účastnila nezávisle na Českém olympijském výboru. Přesto byl bronzový kov z dvouhry přisouzen české výpravě.

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1900